88-й Чемпионат мира по снукеру (, официальное название: 2022 Betfred World Snooker Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру сезона 2021/22, финальная стадия которого проходила с 16 апреля по 2 мая 2022 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия).

Призовой фонд 
 Победитель: £500 000
 Финалист: £200 000
 Полуфиналист: £100 000
 Четвертьфиналист: £50 000
 1/8: £30 000
 1/16: £20 000
 Лучшие 48: £15 000
 Лучшие 80: £10 000
 Лучшие 112: £5 000
 Высший брейк: £15 000
 Всего: £2 395 000

 Максимальный брейк в основных соревнованиях: £40 000
 Максимальный брейк в квалификационных этапах: £10 000
 Высший брейк: £15 000

Основной турнир 
Ниже представлена турнирная сетка финальной стадии турнира, где участвуют 16 пар игроков. 

Первый номер в каждой паре занимает один из игроков TOP-16 официального рейтинга (т.н. «сеяные»), а второй — один из 16 игроков прошедших квалификационный турнир (т.н. «квалифаи»). Жеребьёвка «сеяных» игроков происходит по следующему принципу: текущий чемпион мира ставится в первую пару, а игрок занимающий первое место в текущем официальном рейтинге — в последнюю пару. Остальные 14 «сеяных» и все «квалифаи» расставляются с помощью слепого жребия. 

Число в скобках после имени игрока обозначает его позицию в официальном рейтинге на момент начала турнира.

 
Звездой () отмечен действующий чемпион мира.
 |10 |  Джейми Джонс (37) |7  

|19 апреля |   Янь Бинтао (16)|10|  Крис Вейклин (62)|6 

|16 и 17 апреля |  Барри Хокинс (9) |7||10

|17 и 18 апреля |  |10|  Майкл Уайт (—)|3  

|20 апреля |  Кайрен Уилсон (5) |10|  Дин Цзюньхуэй (29) |  8

|18 и 19 апреля|  |10|  Люй Хаотянь (64) |5 

|17 и 18 апреля |   Энтони Макгилл (13) |10|  Лиам Хайфилд (43) |7 

|20 и 21 апреля|  |10|   |4

|18 и 19 апреля | |10| |5 

|19 и 20 апреля |  Джек Лисовски (14)|10|  Мэттью Стивенс (55) | 8

|20 и 21 апреля |   Люка Бресель (11) |5|  Ноппон Саенгхам (38) | 10 

|19 и 20 апреля |  |10|  Тепчайя Ун-Нух (53)|7  

|16 и 17 апреля |   Чжао Синьтун (7) |10|  Джейми Кларк (66)| 2   

|16 и 17 апреля |  |8|  Стивен Магуайр (40) | 10  

|18 апреля |   Марк Аллен (15) |10|  Скотт Дональдсон (49) |6   

|16 и 17 апреля | |10|  Дэвид Гилберт (19)|5

|22 и 23 апреля | 
|10|  Янь Бинтао (16) |13

|21 и 22 апреля | |3| |13

|24 и 25 апреля |  Кайрен Уилсон (5)|9|  |13

|23, 24 и 25 апреля |  Энтони Макгилл (13) |11|  |13

|23, 24 и 25 апреля | |12|  Джек Лисовски (14)|13

|24 и 25 апреля |  Ноппон Саенгхам (38)  |7|  |13

|21, 22 и 23 апреля |  Чжао Синьтун (7) |9|  Стивен Магуайр (40)  |13

|22 и 23 апреля |  Марк Аллен (15) |4| |13

|26 и 27 апреля|  Янь Бинтао (16)|11| |13

|26 и 27 апреля | |8||13

|26 и 27 апреля |  Джек Лисовски (14)|12|  |13

|26 и 27 апреля |  Стивен Магуайр (40) |5|   |13

|28, 29 и 30 апреля |  |16|  |17

|28, 29 и 30 апреля |   |11|  |17

|(Матч до 18 побед) Шеффилд, «Крусибл», 1 и 2 мая. Рефери:  Оливье Мартель 
|
| 13:18
|
| 
| 
| 
| Ронни О’Салливан — Победитель Чемпионата мира по снукеру 2022 года

|Матчи до 10 побед
|Матчи до 13 побед
|Матчи до 13 побед
|Матчи до 17 побед
}}

Квалификационный раунд

Сотенные серии

Основной турнир 
Марк Уильямс — 138, 138, 137, 137, 135, 127, 125, 121, 121, 121, 119, 117, 116, 110, 106, 100 
Ронни О’Салливан — 134, 131, 126, 123, 122, 121, 120, 118, 116, 109, 107, 105, 104, 101, 100
Джадд Трамп — 120, 114, 113, 110, 109, 107, 105, 105, 105, 103, 100
Джон Хиггинс — 128, 125, 123, 106, 105, 103, 100, 100 
Янь Бинтао — 112, 106, 104, 103, 102, 102, 101, 100 
Нил Робертсон — 147, 132, 131, 127, 117, 109, 109 
Марк Селби — 137, 134, 132, 131, 129, 117 
Джек Лисовски — 137, 122, 119, 106, 100 
Стюарт Бингем — 140, 106, 104 
Чжао Синьтун — 136, 109, 103 
Джексон Пэйдж — 135, 128, 102 
Энтони Макгилл — 129, 124, 106 
Ноппон Саенгхам — 127, 112, 110 
Кайрен Уилсон — 126, 103, 101 
Дин Цзюньхуэй — 122, 117, 110 
Марк Аллен — 110, 109, 107 
Стивен Магуайр — 107, 102 
Шон Мёрфи — 130 
Крис Вейклин — 130 
Хоссейн Вафаей — 121
Тепчайя Ун-Нух — 114 
Люка Бресель — 109 
Мэттью Стивенс — 108
Люй Хаотянь — 103

Квалификационный раунд 

Тепчайя Ун-Нух – 145, 138, 137, 116, 101 
Чжан Аньда — 132, 129, 115, 109, 105
Юань Сыцзюнь  – 130, 126, 120, 106, 105 
Мэттью Стивенс  – 139, 130, 115, 100
Стивен Магуайр – 137, 108, 104, 100  
Грэм Дотт – 147, 138, 107
Крис Вейклин – 131, 121, 108
Лэй Пэйфань — 116, 116, 115
Ноппон Саенгхам  – 116, 113, 111
Джексон Пэйдж – 116, 104, 103 
Эндрю Паджетт – 122, 116, 100 
Скотт Дональдсон  – 139, 132
Дин Цзюньхуэй – 137, 134
Энди Хикс – 134, 110 
Лиам Хайфилд – 123, 104
Люй Хаотянь – 119, 115
Джеймс Кэхилл – 113, 113
Эшли Хьюгилл – 112, 107
Юлиан Бойко – 108, 100
Гао Ян  – 102, 100
Дэвид Гилберт – 101, 100
Пан Цзюньсюй – 144 
Иан Бернс – 141 
Али Картер – 137
Эллиот Слессор– 135
Дэвид Грэйс  – 133
Рикки Уолден – 133
Барри Пинчес – 131
Джимми Робертсон – 131
Чжан Цзянькан – 131 
Джордан Браун – 130
Лайам Дэвис – 127  
Том Форд – 123
Чанг Бинью – 122  
Марко Фу – 122
Джейми Кларк – 119
Марк Дэвис – 118
Сюй Сы – 116
Дэвид Лилли– 115  
Джейми Уилсон – 114 
Доминик Дейл – 110 
Чжоу Юэлун – 110 
Джо О’Коннор – 108   
Си Цзяхуэй – 106  
Мэттью Селт – 104
Дэниел Уэллс – 103  
Джейми Джонс — 100 
Ли Уокер — 100  
Майкл Уайт — 100

Примечания

Ссылки 
 Betfred World Championship (2022) — snooker.org
 CueTracker — 2022 World Championship — Snooker Results & Statistics

2022 год в снукере